Białczyn – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Pieniężno
 Białczyn – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Pieniężno